Gerhard Rakouský-d'Este také Gerhard von Habsburg-Lothringen (celým jménem: Gerhard Thaddäus Anton Marcus d'Aviano Maria Umberto Otto Carl Amadeus; * 30. října 1957, Boulogne-Billancourt, Francie).

Život 
Narodil se 30. října 1957 ve francouzském Boulogne-Billancourtu jako třetí dítě arcivévody Roberta Rakouského-d'Este a arcivévodkyně Markéty Savojské-Aosty.

Studoval politologii a ekonomiku a stal se také důstojníkem zálohy v rakouské spolkové armádě. Pracuje jako bankovní manažer.

Roku 2015 se oženil s právničkou Iris Jandrasits a je bezdětný.

Je kmotrem své neteře princezny Marie Laury Belgické.

Tituly a oslovení 
 od 30. října 1957: Jeho císařská a královská Výsost arcivévoda Gerhard Rakouský-d'Este.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
  Angel Fire
  Rodovid

Arcivévodové
Rakouští-Este
Narození 30. října
Narození v roce 1957
Narození v Boulogne-Billancourtu
Muži
Žijící lidé